Toponímia:
 Emerson (Geòrgia)
 Emerson (Iowa)
 Emerson (Nebraska)
 Emerson (Nova Jersey)
 Biografies:
 Emerson Ferreira da Rosa, futbolista internacional brasiler 
 Emerson Fittipaldi (São Paulo, 1946), pilot brasiler de Fórmula 1 
 Émerson Leão (Ribeirão Preto, 1949), futbolista brasiler 
 Emerson Moisés Costa (Rio de Janeiro, 1972), futbolista brasiler
 Emerson Royal (São Paulo, 1999), futbolista brasiler que juga com a lateral dret
 Joe Émerson Bizera Bastos (Artigas, 1980), futbolista internacional uruguaià
 Ralph Waldo Emerson (Boston, 1803 – Concord, 1882), assagista, filòsof i poeta estatunidenc
 William Emerson (Hurworth-on-Tees, Anglaterra, 1701 - ibíd., 1782) matemàtic anglès